Uchtdorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Lisie Pole, ort, Västpommerns vojvodskap, Powiat gryfiński,

Tyskland 

 Uchtdorf, Tangerhütte – ort, Tangerhütte, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar